

Municipio Falcón

Adícora 

Situada en la costa oriental de la Península. Adícora quiere decir jajatal, hierva halófila de terrenos salobres. Esta voz indígena primitivamente era “jadícuar”, ha venido pasando por “jatícora”, por “jadícora”, por “aríkula”, hasta llegar hoy a “Adícora”. Se puede decir que el nombre Adícora quedará fijado al adquirir nombre como puerto de exportación hacia los años 1780.

Cuando la compañía mercantil Guipuzcoana levantó edificios en Adícora. Por este puerto se recuerda la entrada de varias enfermedades que causaron muertes; pero es digno recordar que por Adícora entraron arquitectos y albañiles desde Aruba y Curazao, dejando sus huellas en el porte de la casa paraguanera. Arquitectos navales construyeron veloces y esbeltas goletas y balandras. por allí, también hicieron su entrada variedades de guisos, panes y confites, como un legado de las Antillas Neerlandesas. Llegó también la semilla de ajonjolí, que transformó la situación precaria del agricultor paraguanero por su dócil descosecho y buen precio.

Baraived 

La versión más difundida y simplista sobre su nombre es: “Una vez unos marinos, que habían perdido el rumbo, recalaron a la costa contigua a este lugar y al varar su pequeña embarcación, desembarcaron para practicar un reconocimiento al desconocido pasaje y se dice que uno de los desorientados marineros dijo: “Vara y ved”, y de tal expresión vino el nombre.

Estudios afirman que Baraived forma parte de la toponimia paraguanera; Bara en caquetío era voz general para toda clase de árbol, y Baraivere que es la forma primitiva, usaría “bere” como adjetivo o sustantivo, bere es igual que amargo.

Todavía en 1590, Baraived no tenía nombre como poblado. Es a partir de 1769, en la Data de Propios de Coro, cuando aparece Baraived como población. Hasta 1802 estuvo adscrita a Santa Ana, a partir de este año depende de Pueblo Nuevo.

Charaima 

El nombre primitivo era Charaide. Así que la voz sufrió modificaciones por razones de eufonía. Se sospecha la relación entre el Cacique Charaima de la Isla de Margarita, el abuelo de Guayquerí Francisco Fajardo, primer fundador de Caracas.

Supí 

Supí es un árbol cactáceo que exuda una goma medicinal, su nombre científico es Pereskia guamacho.

Sabarigua 

Aldea al norte de la población de Santa Cruz, de Pueblo Nuevo. Puede ser una alternación de Sibidigua, arbusto euforbiáceo.

Buchuaco 

Ensenada pesquera a 7 km al norte de Adícora. Muy visitada por turistas por el atractivo de su playa limpia y espaciosa. Buchu - haco con “h” intercalada para deshacer el diptongo, quiere decir: los dos buches. Buche: cardón, Aco: para, pareja.

Miraca 

Tiene nombre desde que Nicolás Federman desembarcó en Chaure y su viaje se detuvo a tomar agua en una fuente cercana a un poblado indígena numeroso en los primeros años de la conquista. Es considerada en 1540 como “pueblo de grandísimo momento”. Se ha averiguado que Miraca es atarraya.

Maquigua 

1 22 33   
Casa típica Iglesia San Ignacio de Loyola Plaza Juan C. Falcón   

Descripción
Pequeño pueblo entre La Bocaina y Miraca. Viniendo desde este último lo primero que se ven son unas cuantas casas de bahareque, algunas muy bien mantenidas (foto 1), pensé que era solo un caserío y me hubiera quedado con esa impresión si al encontrar una bifurcación no me hubiera detenido a preguntar a un lugareño cuál era la vía, me dijo que el camino de la derecha seguía hasta Miraca, y el de la izquierda pasaba por el pueblo, que había una iglesia y una placita y más casas. También me informó que más adelante se unía otra vez con la carretera hacia Miraca. Por supuesto que tomé el camino de la izquierda.
Que grata sorpresa fue ver un poco más adelante la iglesia (foto 2), en perfecto estado, al menos por fuera, una verdadera joya! La misma está dedicada a San Ignacio de Loyola. La placita (foto 3) está dedicada al héroe epónimo del estado, Juan Crisóstomo Falcón. Es sencilla pero acogedora. Pero podría mejorar mucho más si tuviera grama en el espacio frente a la iglesia. 
Aunque no lo reflejan en las fotos publicadas aquí, hay casas modernas, una escuela con una buena infraestructura llamada "Manuel Cristóbal Molina", una estación de policía, un ambulatorio, una cancha de basket ball y unas bodeguitas y ventas de víveres.

Pregunté de qué vivía por allí y me dijeron que de la pesca (jurel, lisa, palometas, bocachica, chipichipe), las salinas y muchos trabajan en Punto Fijo, incluyendo a las mujeres.

Algo de historia
Según dicen los mayores, que hace unos 300 años llegaron a ese lugar unos indios cuyo cacique se llamaba Macagua, cuyo nombre con el tiempo pasó a ser Maquigua. Años después llegó una familia Tellerías quienes le compraron las tierras a los indios. Uno de sus trabajadores, llamado Solano Becerril se casó con una muchacha de hija del señor Reyes Calatayud, éstos vivían en un hata de nombre "Anamundo". Solano y su esposa se mudaron para Maquigua en 1701 considerándose así los primeros pobladores (1).
Ubicación
N 11º 50,923'   W  69º 51,527' (en la Iglesia) 

Para llegar allí
Viniendo de Coro, hay que tomar la autopista que va hacia Punto Fijo, pero hay que estar atentos y tomar el desvío hacia Adícora, en el caserío de La Bocaina se cruza a la izquierda y seguir 5 kilómetros. La carretera desde La Bocaina es asfaltada y en relativo buen estado. También se puede venir desde Baraived, de la cual dista 6 kilómetros pasando por Miraca. Y otra ruta desde Buena Vista, no la conozco pero siendo que es la misma que va hasta Baraived, debe estar también en relativo buen estado.

Pueblos cercanos
Miraca (4,5 km)
Baraived (6 km)
Adícora (15 km, vía La Bocaina)
El Hato (13,5 km, vía Baraived)
Buena Vista (13,5 km)

Camunare 

Aldea al norte de Baraived. Camunare es una forma epentética de “camunare”, un árbol de madera blanda cuyo tallo, grueso siempre, se usaba para fabricar bateas.

Buena Vista 

Se desconoce la fecha exacta de su fundación, pero por el título de la iglesia, se considera que la formación del “Valle de San Juan Bautista de Buena Vista” comenzó de 1710 a 1720. Durante un censo en 1787 se señala que es el único pueblo paraguanero donde no existen esclavos ni indios libres. Es seguramente, el primer pueblo no - indígena o de “españoles” construido en la Península.El origen y desarrollo de Buena Vista siempre estuvo ligado a la «Posesión Guachaco», la cual perteneció al teniente de gobernador Alonso Arias Vaca, funcionario destacado de la colonia y vecino de Coro, quien «solicitó en composición un conjunto de sabanas de la península de Paraguaná, en el año de 1.594. El lote estaba constituido por sabanas contiguas, lo que facilitaba el tránsito de ganados y la utilización de las diferentes aguadas». 3 Cuenta el señor Simón Trejo, vecino de Buena Vista, que el teniente Alonso Arias Vaca se instaló en el pueblo de Miraca, con su familia y con toda la propiedad vacuna que tenía, específicamente, en el sitio llamado «las dos bocas» (cercano al ojo de agua que siempre ha existido allí). En este conjunto de sabanas, lo que hoy día conforman: Barunú, Adaure y Guacurebo (finalizando en la «bajada de Amparo») tomó el nombre de «Guachaco». Transcurrido cierto tiempo, la familia Colina adquiere una cuarta parte de Guachaco, mediante el pago de «veinte monedas de oro puro». A lo largo de los años, con nuevas nupcias entre las familias «aderechadas», la posesión se va dividiendo. Para el año de 1920 había un total de 232 familias aderechadas. En el año de 1919, parte de estas familias aderechadas introducen por medio del Juzgado de Buena Vista (luego llevado a
Pueblo Nuevo) un registro, que fue reconocido como «Título Supletorio por Posesión y Herencia de Tierras», el cual abarcaba una extensión de aproximadamente 4.300 hectáreas. Esto ocasionó protestas de parte del resto de las familias por el hecho de que ese Título solo abarcaba el casco de Buena Vista, excluyendo al resto de la posesión. De tal manera que en el año de 1920 se elaboró un «anexo» al Título Supletorio reconocido el 24 de noviembre de 1919, incluyendo familias de Adaure, Miraca, Guacurebo y parte de Baru

Adaure 

Aldea extensa y muy poblada situada al oeste de Buenavista. Según la tradición oral Adaure, igual que Adaro, viene de Dara. Sin embargo, investigaciones afirman que Adaure es un apellido indígena; sin descartar que provenga de Dara, quizás en forma de patrimonio porque quizás la Dara sería el ave istémica de la tribu. A los indios adaures de les considera como una tribu belicosa, y se han encontrado escritos reveladores, que dan muestra de las continuas peleas de esto indios contra los españoles que intentaban usurparles sus tierras.

Maicara 

Aldea cercana a Buenavista. En un documento antiguo se ha leído: Maicuare, quizás este es su nombre primitivo.

Matividire 

Carcano a Buenavista, un cerro y una aldea tienen este nombre. El cerro con menos de 250 metros por estar cerca de la costa, sirve de orientación a los pescadores de pargo en el mar de Adícora a 15 millas de la orilla.

Pitajaya 

Nombre indígena del susucure, cardo seudo - parásito que da una fruta de piel y pulpa roja.

Guacurebo 

Aldea muy extensa cuyo nombre se origina de “Guacoa”, uy explicativo por el sufijo “ebo”, es decir, que expresa: el paso de la guacoa.

Jadacaquiva 

Se poseen dos versiones sobre el origen de su nombre. La primera: “Los nativos demostraron mucho miedo ante los caballos que trajeron los conquistadores y este temor los impulsaba a armarse de piedras para defenderse de algún supuesto ataque de las bestias. Y como “Quiba” en caquetío es pedruzco; ello expresándose en una mezcolanza de Caquetío y Andaluz, decían a presencia de los caballos: ¡Jaca...quiba!, ¡jaca...quiba!; lo que traducido sería: ¡piedra contra esas jacas!.

La otra versión: “En un tiempo de prolongada sequía, los nativos para mitigar la sed machacaban hierbas contra piedras y lugo chupaban los manojos o macoyas. En este caso, cada vez que veían una macoya de jajato, gritaban con alegría ¡jajato...quiba!, como diciendo: ¡machaquemos con piedras ese jajato!. El jajato es una hierba suculenta y por lo tanto al chuparla calma la sed”.

Jadacaquiva se formó en tierra comprada por D. Alonso Arias a fines del siglo XVI. La iglesia fue construida obedeciendo a una manda testamental de D. Diego Laguna, ejecutada por sus herederos.

El Vínculo
El Vínculo tiene sus orígenes por los años 1906. Anteriormente es llamada Sabana larga por su gran extensión de tierra y desierto del Lugar, los fundos Las Mercedes, El Charo y La Argelia ocupaban sus alrededores.  

Sus primeras casas fueron: La Sapa y La Caridad propiedades de Don Vicente Hill. Posteriormente fueron construidas Pekín y Pekincito propiedades de Don Magdalena Núñez.

La comunidad de El Vínculo se alimentaba que ofrecía las siembras en los conucos, como los frijoles, auyama, millo y el maíz que era guardado en troja para su conservación. 

Sus tradiciones:
Sus fiestas en honor a su santo patrono San José que se celebra el 19 de marzo. La primera misa se celebró en la casa las Mercedes propiedad de la familia morón, fue oficiada por el padre Ollaves. Allí se reunieron las personas más representativas de la comunidad para aquella época y acordaron la construcción de la iglesia. Esta era pequeña de bahareque y techo de paja, sus promotores fueron Doña Concha de Morón, Evangelista Almera y Antonio Toledo quien dono la imagen de San José. 

Fue hasta los años 70 cuando se construyó la actual iglesia sus promotores fueron la sra. Carmen Antunes de Álvarez, Magdaleno Núñez y Domingo Guanipa, entre otros. Esto dio paso a que se celebre cada 19 de marzo las fiestas en honor a San José.

Tiene sus orígenes por los años 1906. Sus primeras casas fueron la Sapa y la Caridad propiedades de Don Vicente Hill. Posteriormente fueron construidas Pekín y Pekincito propiedades de don Magdaleno Núñez. Construidas por el sr. Ramoncito Núñez.

La Macoya 
Constituye con Punta Espada en la Goajira, la entrada al Golfo de Venezuela. En 1678, el pirata francés Grammont desembarcó en la Macoya haciendo 130 prisioneros, en su mayor parte indios, y se apoderó de suficientes alimentos para continuar con su devastadora campaña en el Lago de Maracaibo.

El Sargento Mayor D. Juan de la Colina poseyó un establecimiento pecuario favorecido por la existencia de un jagüey o manantial de agua dulce. El faro, hoy abandonado fue construido en el gobierno gomecista, el 15 de mayo de 1926.

Jacuque 

Sabanas y conjunto de hatos pecuarios muy cercanos a Jadacaquiva. La versión más conocida sobre su nombre es que viene de Jaca, caballo de poca alzada en la jerga andaluza, porque se conjetura con los caballos que desembarcaron con Nicolás Federman desde Santo Domingo en 1530. Se dice que los nativos, sorprendidos al ver los caballos o jacas, exclamaron asustados” ¡Jaca...huy...!.

Moruy 

Sus tierras fueron adquiridas a la corona por D. Alonso Arias en 1594. Sus herederos las trocaron por las de cayerúa con los indios caquetíos, quienes se instalaron en el lugar antes de 1621. Moruy, fue erigida definitivamente en Parroquia en 1746. Su iglesia, que ya existía desde el siglo anterior, fue reconstruida bajo el patrocinio del Sargento Mayor D. Juan de la Colina hacia 1760. Las milicias de este pueblo junto con las de Santa Ana, constituyeron la única protección efectiva que tuvo Paraguaná durante la época colonial.

Moruy, es una de las comunidades de Paraguaná con más apego a las costumbres de sus antepasados. El mestizaje ha sido lento en lo biológico y en lo cultural. La gente ha conservado su artesanía autóctona: la cerámica, la fabricación de “silletas”, la elaboración del excelente “jabón de la tierra”.

En lo biológico, se puede apreciar en las facciones de los oriundos, la oblicuidad de los ojos, el cabello lacio, la longevidad, el lampiñismo y otros distintivos característicos de genuino tipo caquetío. Y algo curiosos es que los apellidos no han sufrido las deformaciones acomodaticias; como ejemplos: Caguao, Cuaro, Mabo, Guarecuco, Capacho, Gotopo, etc.

Con relación al origen de su nombre, se rechaza la versión según la cual los naturales temían al moro, los piratas, y cuando veían barcos en la costa decían, asustados: ¡Moro...uy!. Esta versión se cuestiona como infantil, recordando que los indios de Moruy eran los más belicosos de Paraguaná. Es más aceptable considerar la voz como una alteración de “merejuy”, levadura o preparación agria que usaban para acelerar la fermentación del maíz cocido con que elaboraban la chicha embriagadora, que consumían en ceremonias religiosas.

Yabuquiba 

Se encontraba entre tierras adquiridas por el maestre de campo D. Pedro de la Colina en 1716, quien las transfirió a su cuñado D. Mateo de Manzanal. Después de 1767 se incrementó el número de aderechados constituyéndose la base de la actual comunidad.

Como en caquetío la palabra quiba es piedra, el nombre antiguo del lugar parece significar yabal pedregoso, debido a la abundancia de este árbol, el yabo o palo verde.

Guacuira 

El “potrero” o hato de Guacuira se menciona por vez primera en 1594, años más tarde pertenecía al Capitán Bartolomé López de Belmonte. Durante el siglo XVIII se multiplicaron sus aderechados, destacando entre ellos el Capitán Antonio Fermín de Lugo.

Este valle al este de pueblo Nuevo posee dos versiones sobre el origen de su nombre. La primera: que proviene de “guacoa”, ave de cacería, en su forma diminutiva. La segunda: que viene de “guaco”, nombre de una hierba.

Asaro 

Se asemeja mucho a sarosaro, un topónimo de la Guajira. Debido a la vecindad de Paraguaná y la Guajira, significa mucho la coincidencia.

Sarosaro guajiro, que es plural por duplicación se ha averiguado que es un árbol cuya madera blanda la utilizaban los guajiros para obtener el fuego por frotación.

Cayeruba 

En tiempos precolombinos fue asiento de un gran vecindario indígena, lo demuestra, además de la abundancia de restos de cerámica aborigen que se encuentra en el lugar, el hallazgo reciente de un cementerio. En un mapa reciente está escrito Cayerúa, lo que se considera como afectada de sonobismo. Es posible que el origen de su voz sea simaruba porque hay abundancia de este árbol en los contornos de esta aldea.

Cocodite 

Colinas al oeste de Pueblo Nuevo. La población de San José lleva añadido Cocodite para diferenciarlo de San José de Acaboa. Del topónimo sabemos que el sufijo “dito” es distintivo de los sustantivos colectivos en lengua indígena. Según personas confiables este pueblo desapareció con la hambruna de 1912. En Cocodite existió una encomienda de indios durante el siglo XVII.

Buenevara 

La tradición oral asegura que el nombre se originó porque en el lugar residía un cacique de muy correcto proceder, a quien los nativos distinguían con el epíteto de “el Cacique de la buena vara”; la alusión “buena vara” expresaba medida correcta, porque este cacique era el escogido por los comarcanos para la medición de terrenos de labranza. En realidad, el nombre primitivo era Guanibara, compuesto con la significación de “árbol de la colmena”, Guari: abeja; bara: árbol.

Cumaraguas 

Extensas salinas al este de El Vínculo. Se ha formado un poblado alrededor del complejo salínico.

Cumaragua es el nombre que da a un pequeño cangrejo de caparazón rosado. Se dice que es voz indígena con significación se espuma rosada.

Municipio Carirubana

Carirubana 

Su nombre significa orilla del peñón, orilla del cerro. Cari: orilla. Bana: sitio alto.

Al comenzar la actividad petrolera, los margariteños recién llegados a este puerto, lo llamaban: Chiguana, tal vez por el pueblo oriental del país.

Tiguadare 

Lugar costeño en la ribera norteña del Golfete de Coro, al este de Punta Cardón, Tigua es un árbol rutáceo.

Caujarito 

Aldea cercana a Punta Cardón. Caujarito es el diminutivo de caujaro, árbol de madera liviana.

Santa Ana 

Su fundación data de 1538 y fue iniciada por los franciscanos junto a la aldea indígena de chamuriana, donde había agua abundante que bajaba del cerro. Se han encontrado restos de cerámica hispana junto a los de cerámica caquetía.

Tacuato 

Su nombre tratan de cambiarlo por Villa del Mar, el cual era inapropiado por encontrarse la población muy distante del mar. Algunos informantes aseguran que Tacuato se originó como voz de la respuesta que recibían quienes preguntaban por el precio de la sal: ¿A cómo está la sal? Ta a cuatro, respondían. Se expresaba que el precio de la sal era cuatro reales. Esta versión adquiere una gran probabilidad porque aquí funcionó un resguardo de salinas para vigilar el comercio practicado en la localidad, desde los tiempos de la colonia.

Machuruca 

Su nombre viene de caruca, paja áspera con la que se le da consistencia al barro batido para la torta que se aplica a paredes y techos.

Caseto 

Es una planta herbácea de las malvas espigadas. Hay la versión, un poco fantasiosa por lo que tiene chauvinismo, según la cual el nombre al principio era Gaseto, alteración de gaseta, porque en el lugar residía una persona que redactaba una obra periódica, una gaceta, como se decía antes.

Cayude 

Fundo pecuario al oeste de Tacuato. cayude: árbol frutal, guanábano silvestre.

Dabadubare 

Dabuda: barro de loza. Abudure es una voz compuesta de dabuda y are, que expresa barro y raíz; significa: sitio de donde se extrae barro de loza.

Por estas zonas hay salinas, plantaciones de zábila y además estos sitios son pecuarios y sus recursos son aprovechados por la vía Coro - Punto Fijo.

Maitiruma 

En el Caribe insular, mái significa manantial, ojo de agua; irima: azul celeste; es decir, que Maitiruma expresa manantial azul.

En el aspecto socio - económico se señala que los terrenos de Santa Ana no son buenos para sembrar y en Maitiruma se halló agua dulce abundante de 60 a 80 metros de profundidad; es necesario destacar que antes un jagüey era realizado a pulso con barro y hoy se realiza con máquinas como el barreno.

Por el Cerrito, Rodeo y Tanquesito existe abundante agua dulce y específicamente e el Tanquesito se cosechan cebollas y melones grandes, estas tierras son nuevas y hay muchos conucos.

Municipio Los Taques

Los Taques 

Población capital del Municipio del mismo nombre; su nombre proviene de Taque: árbol que produce una nuez comestible.

Judibana 

Era un fundo pecuario de la aldea de Guanadito, hoy es una moderna ciudad del Municipio Los Taques. Cuenta una bella leyenda que Judibana era una hermosa mujer, esposa del gran Cacique de Jurijurebo. Es solo leyenda, no hay constancia documental. Jurijurebo: el paso de los vientos. Judi, juri: viento. Bana: sitio alto.

Amuay 

Bahía perteneciente a los Taques. Su voz da la idea de cantidad subterránea, cueva grande. En las cercanías de Amuay hay cuevas naturales que debieron ser habituales residencias de aborígenes. Por la fonética, Amuay pertenece al Caribe insular, como mamey, caney, carey, etc.

Existió en 1924, un muelle cuando el puerto fue asiento de aduana marítima, por lo que también atribuyen el origen del nombre a “muelle”. En papeles coloniales se menciona a los indios amuayes.

Guanadito 

La voz viene de “guanajo”, “guanají”, variedad de cardón que se diferencia de la lejaria por su aspecto lamoso. Dito es característica desinencial de nombres colectivos en caquetío.

La situación económica de Judibana, Guanadito y sus alrededores es un poco holgada en comparación con poblados paraguaneros del Municipio Falcón. Esta zona es asiento de la Refinería de Amuay y cuenta con diversas instituciones industriales. Funcionan diversos talleres, empresas constructoras y de mantenimiento; la actividad pesquera se ha incrementado grandemente y se realiza con equipos de calidad.

Funcionó ASTINAVE (Astilleros Navales Venezolanos) fue creada en 1977 para la construcción del astillero de Los Taques. En la primera fase construyó y reparó buques generando más de 1200 empleos. Recientemente el astillero fue cerrado por una precaria situación económica.

Véase también 
 Caquetíos de Paraguaná
 Municipio Falcón
 Municipio Carirubana
 Municipio Los Taques
 Península de Paraguaná

Toponimia
Pueblos de Paraguaná
Historia de Paraguaná